Gash steht für:

 Gash!, japanische Manga- und Anime-Serie
 Gash, Fluss im nördlichen Äthiopien
 Gash (Valbona), Fluss in Nordalbanien

Gash ist der Familienname folgender Personen:
 Haydon Boyd Warren-Gash (* 1949), britischer Botschafter
 Norman Gash (1912–2009), britischer Historiker